Цихлиди (Cichlidae) се нарича семейство риби от разред Бодлоперки. Включва класифицирани около 1300 вида риби, като се предполага, че с неоткритите и описани видове числеността му може да достигне до около 1900 вида. Това го прави третото по големина семейство гръбначни животни. Характеризират се със сравнително висока гръдна перка и ярка окраска на тялото. Разпространени са в Южна и Централна Америка, Африка и Югозападна Азия. Най-голямо разнообразие на видове обаче има в езерата от африканската рифтова система. Храненето на рибите е изключително разнообразно. Повечето се хранят с детрит или са фитофаги, други са бентосни, а част от рибите са и хищни.

Родове 
Към 2006 г. са известни 220 рода риби, включени в семейството:

Литература 
 Никольский Г.В., Частная ихтиология, ГИ „Советская наука“, Москва

Източници